Порт-Ро́йал ():

 Порт-Ройал — город на Ямайке, «Новый Вавилон», столица карибского пиратства.
 Порт-Ройал () — пролив в Южной Каролине (США), в котором проходили сражения в войну за независимость и гражданскую войну.
 Порт-Ройал — населённый пункт в провинции Новая Шотландия, Канада.
 Поселение Порт-Ройал — национальное историческое место в Новой Шотландии.
 бывшее название городка Аннаполис-Ройал рядом с вышеуказанным.
 Порт-Ройал () также является названием двух кораблей американского флота, названные в честь этих событий:
 USS Port Royal (1862), паровая канонерская лодка, 1862—1866;
 USS Port Royal (CG-73), ракетный крейсер, вооружённый системой Иджис, в строю с 1994 года. Последний американский крейсер вошедший в состав флота в XX веке.

 Порт Рояль () — экономическая стратегия 2003 года.
 Порт Рояль 2 () — экономический симулятор 2004 года.
 Port Royale 3 — компьютерная игра в жанре 3D стратегия, разработанная Gaming Minds Studios.

См. также 
 Порт-Ройал (корабль)